Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Luis Damiani e Carlos Kirmayr che hanno battuto in finale Hans Dieter Beutel e Christoph Zipf 6–2, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (quarti di finale)

 José Luis Damiani /  Carlos Kirmayr (campioni)
 Hans Dieter Beutel /  Christoph Zipf (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1982